Harald Karmann nasceu na Alemanha, em 24 de janeiro de 1920. Filho do brasileiro Walter Karmann e da Alemã Paula Karmann. Antes de completar um ano de idade se mudou para o Brasil com seus pais. Foi um médico e político brasileiro.

Foi prefeito municipal de Joinville entre 1970 e 1973.

Ver também
Lista de prefeitos de Joinville

Karmann
Karmann
Karmann